Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Claro) werd gespeeld van 18 tot en met 24 februari 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Stanislas Wawrinka met 6-4, 3-6, 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Simone Bolelli en  Fabio Fognini. Zij versloegen in de finale Nicholas Monroe en Simon Stadler met 6-3 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires